E58 può riferirsi a:

Codici 
E58, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E58, da Vienna a Rostov sul Don